

Persone
Gioacchino – principe di Danimarca
Gioacchino – principe di Prussia
Gioacchino – duca di Pomerania
Gioacchino – patriarca di Mosca
Gioacchino III – patriarca di Bulgaria
Gioacchino I – patriarca di Costantinopoli
Gioacchino II – patriarca di Costantinopoli
Gioacchino III – patriarca di Costantinopoli
Gioacchino IV – patriarca di Costantinopoli
Gioacchino I – principe di Brandeburgo
Gioacchino II – principe di Brandeburgo
Gioacchino il Korsuniano – vescovo di Novgorod

Altro 
 Gioacchino – vascello della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, varato nel 1810
Gioacchino – nome proprio di persona italiano maschile
Gioacchino – padre della Vergine Maria secondo la tradizione cristiana